Коренновское сельское поселение — муниципальное образование в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр — село Коренное.

История 
По данным 2007 года на территории Коренновского сельского поселения было 342 двора с населением 729 человек, учащихся в школе — 81.

В подсобном хозяйстве было 285 коров, 232 свиней, 2890 кур и уток, а также 300 ульев.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Коренное.

Примечания

Ссылки 
 КУПЯНСКИЙ А.В. "История родного края. Село Коренное"

Муниципальные образования Калачеевского района
Сельские поселения Воронежской области